North West Arm – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton;
 North West Arm – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton;
 North West Arm – dawna nazwa miejscowości Balls Creek w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton;
 North West Arm – dawna nazwa zatoki Northwest Arm w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax.